Karl Schneider calciatore tedesco, capocannoniere del campionato nella stagione 1921-1922
 Karl Schneider calciatore austriaco, con la sua nazionale ha disputato la Coppa Internazionale stagione 1927-1930 con la sua nazionale
 Karl Schneider – scenografo tedesco (1916-1996)
 Karl Schneider  o Carl Schneider – sceneggiatore tedesco